Akaba (stad)
 Akaba (gouvernement)